Transtorno obsessivo-compulsivo — em psiquiatria, um tipo de mania
 Fixação (psicologia) — comportamento popularmente chamado de obsessão
 Obsessão (espiritismo) — suposta influência perniciosa de espíritos sobre seres humanos

Cinema 
Obsessão (1973) — filme dirigido por Jece Valadão
Loverboy (2005) — filme dirigido por Kevin Bacon, lançado no Brasil como Obsessão
Obsessed (filme) — filme de 2009 dirigido por Steve Shill, lançado em Portugal como Obsessão
 The Paperboy — filme de 2012, lançado no Brasil com o título Obsessão
Ossessione — filme italiano de Luchino Visconti, lançado no Brasil com o título de Obsessão

Desambiguações de cinema